Stopno je lahko:

 Stopno, Občina Makole
 Stopno, Občina Škocjan